Чемпионат Македонии по футболу сезона 2010/2011 был проведён с 31 июля 2010 по 22 мая 2011 года. Чемпионом Македонии впервые с момента образования чемпионата стал клуб "Шкендия".

Регламент чемпионата 

Сезон проводился в три круга: первые два шли без перерыва, с июля 2010 по март 2011 года, третий начался в середине апреля, а закончился 22 мая 2011 года. Таким образом, каждая команда сыграла 33 матча.

Таблица 

|
|
|
|

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Таблица на сайте македонского футбола 
 Официальный сайт Федерации Футбола Македонии 

Чемпионат Северной Македонии по футболу